Lista de Futebolistas de areia do Club de Regatas Vasco da Gama.

Jogadores ilustres 

  Benjamim
  Betinho
  Bokinha
  Bruno Xavier
  Bueno
  Buru
  Catarino
  Cesinha
  Edmundo
  Jorginho
  Júnior Negão (jogador/dirigente)
  Lucão
  Mauricinho
  Rafael Padilha
  Pampero
  Villalobos
  Salgueiro

Por temporada

2017 
 Legenda
 : Capitão

Comissão técnica
Técnico:  Fábio Costa
Auxiliar:  Fabrício Santos